XCU steht für:
 XCU: Extreme Close Up, Film (2001) von Sean S. Cunningham

xcu steht für:
 Kurische Sprache (ISO-639-3-Code), eine der baltischen Sprachen

Abkürzung